Dois Vizinhos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Dois Vizinhos (ort), Paraná, 
 Dois Vizinhos (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar